А́хола () — финская фамилия. Известные носители:

 Ахола-Вало, Александр (1900—1997) — финский художник.
 Ахола, Йоуко (род. 1970) — финский пауэрлифтер и киноактёр.
 Ахола, Яркко (род. 1977) — финский рок-музыкант.